Хи́нкис — еврейская матронимическая фамилия. Известные носители:

 
 Хинкис, Виктор Александрович (1930—1981) — советский переводчик.
 Хинкис, Серж (Serge Hinkis) — французский гитарист и композитор.
 Хинкис, Эммануил Григорьевич (1910—1980) — советский дирижёр и композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР.

 Сафир, Раиса Давидовна (урождённая Хинкис; 1909—2003) — французская художница, сестра А. Д. Хинкиса.